Llista d'asteroides del 69.001 al 70.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 69001–69100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 69101–69200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 69201–69300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 69301–69400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 69401–69500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 69501–69600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 69601–69700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 69701–69800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 69801–69900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 69901–70000 [ edit]